Murray se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. A. Murray naturalist 
 Albert Edward Murray
 Andrew Murray
 Anna Murray
 Barbara Mitchell Murray
 David Fletcher Murray
 James Alexander Murray
 James A. Murray
 Johan Andreas Murray
 J.S. Murray
 Keith Murray
 Peter J. Murray
 Robert G.E. Murray
 Richard Paget Murray